Битва при Гяндже — сражение грузино-армянской армии против персидского владычества. При захвате города, они планировали соединиться с русской армией и освободить свои земли от захватчиков.

Предыстория 
В XVIII веке на Кавказе начало активно развёртываться национально-освободительное движение. Большинство мусульманских народов Северного Кавказа, стремились заручиться поддержкой Османской империи. Они поднимали восстания против персидского господства, а турецкие султаны оказывали им в этом свою помощь. Большинство народов Южного Кавказа ориентировались на присоединение к России. В первую очередь — грузины и армяне, которые были подчинены туркам и персам. В 1701 года армянский политический деятель Исраэль Ори написал Петру Великому следующее: «Больше 250 лет мы под этим игом, — наш народ жил и живёт надеждой помощи от вашего царского величества».

Грузинский царь Вахтанг VI также просил Петра Великого о вводе войск на грузинские территории для борьбы с захватчиками. Аствацатур I — Каталикос Армянской церкви, также настроил хорошие отношения с Петром I. Российский император обещал эту помощь после окончания Северной войны.

Сражение 
В 1721 году А. П. Волынский просил Петра Великого отправить помощь Вахтангу VI — до пяти тысяч русских солдат. По его мнению, грузинские и русские войска смогли бы совместно присоединить такие города как Дербент и Шемаха. Сам Вахтанг VI обещал выставить войско до сорока тысяч и вместе с русскими взять столицу Персии — Исфахан.

В сентябре 1722 года Вахтанг VI, получив сведения о вступлении русских в Персию, начал вести войну и наступательные действия против дагестанцев в Карабахе. 22 сентября грузины с 30-ти тясячным войском встретились с 8-ти тысячным отрядом Есаи Хасан-Джалаляна около Гянджи. Глава горцев Сулхав снял осаду города. Вахтанг VI не получил письмо от российского императора, который предлагал ему соединиться с русской армией по дороге от Дербента к Баку. Идти на Шемаху грузинский царь не решался. Он считал, что кахетский хан может на него там напасть.

Захватив Гянджу, которая являлась крупным и развитым городом, две армии находились там около двух месяцев. В то время русские войска покинули Кавказ и начали готовиться к занятию города Решт. Пётр Великий не собирался продвигаться в сторону Карабаха по причине того, что не желал ссориться с Османской империей. В чём заверял турецкие власти: «Мы ис провинцей персицких, которые близ границ турецких лежат отнюдь не делаем себе присовокупить, и кроме тех, которые обретаются по Каспийскому морю, за собой удержать не хощем».

Пётр Великий не оказал помощи христианским народам Южного Кавказа по причине того, что Османская империя могла начать боевые действия против России. Российский император утверждал, что он не собирается продвигаться в западную часть Закавказья. «… о нашем походе в Персию со сто тысячами войск в намерении тамо взять провинции Ширван и Иривань и Жоржию, […] веема фалшивые суть»

Итог 
В итоге Гянджа была оставлена Вахтангом VI. Планы грузинского и армянского народов оказались нереализованными. Но Пётр Великий обещал им оказывать поддержку и помощь. Всем беглецам предоставлялось убежище в России. Император активно выступал защитником христианского населения.

Но в дальнейшем христианские народы Закавказья стали жертвами османских войск. С 1724 по 1725 годы турки провели ряд штурмов и блокад и взяли такие города как: Эривань, Тебриз и Гянджа. Население подверглось массовому истреблению.

Договор по разделу сфер влияния был заключен с турками в 1724 году. «… все Персидския провинции, которыя как со стороны Высокой Порты, так и помянутаго Царя присовокупленныя, имеют в вечном владении обеих сторон пребыть».

См. также 
 Персидский поход (1722—1723)

Примечания 

Сражения 1722 года
1722 год в Азии
Сражения в Гяндже
Сражения державы Сефевидов